Gustaf Moberg kan syfta på:

* Gustaf Moberg (1854–1903), svensk militär 
 Gustaf Moberg  (1875–1961), svensk militär och gymnastiklärare

Se även 
 Gösta Moberg